«Сы́зрань-2003» — футбольный клуб из города Сызрани, Самарская область, в 2010—2019 годах выступавший во Втором дивизионе / Первенстве ПФЛ.

История 

Футбольный клуб был основан в 2003 году после расформирования команды, представлявшей завод «Тяжмаш». В первом сезоне клуб занял 3 место в чемпионате Самарской области. В 2010 году стал победителем любительского первенства России в зоне «Приволжье» и получил право выступления во Втором дивизионе.

16 мая 2018 года на стадионе «Мордовия Арена», открытом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, был установлен рекорд посещаемости второй лиги: «Мордовия» в присутствии  зрителей выиграла у команды «Сызрань-2003» (1:0).

21 июня 2018 года было официально объявлено о прекращении существования клуба в связи с отсутствием финансирования. Однако через четыре дня глава города Сызрань Николай Лядин заявил, что решение руководства ФК «Сызрань-2003» не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд ПФЛ в сезоне 2018—2019 годов было опрометчивым, и команда продолжит выступление в Первенстве ПФЛ в наступающем сезоне. Молодёжная команда продолжит выступление в первенстве (III дивизион) и кубке МФС «Приволжье». 1 июля 2018 года о продолжении выступлений клуба на профессиональном уровне в сезоне 2018/19 было заявлено официально.

Ранее, команда уже дважды находилась под угрозой снятия с Первенства Второго дивизиона (ПФЛ): перед началом сезона-2015/16 и по ходу сезона-2017/18.

21 июня 2019 года клуб отозвал документы на получение лицензии ПФЛ. Молодёжная команда, составленная из местных воспитанников, доиграла сезон 2019 года на любительском уровне — в первенстве и кубке (МФС «Приволжье»).

После расформирования профессионального клуба команда «Сызрань-2003» стала играть на любительском уровне.

Достижения

Национальные 
Кубок России
 1/8 финала (1): 2014/15
Второй дивизион («Урал-Поволжье»)
  Бронзовый призёр (3): 2014/15, 2017/18, 2018/19
Третий дивизион (Приволжье)
  Чемпион (1): 2010
  Серебряный призёр (1): 2008
Кубок МФС «Приволжье» (Третий дивизион)
  Обладатель (1): 2010
Чемпионат Самарской области
  Серебряный призёр (2): 2005, 2006
  Бронзовый призёр (2): 2004, 2007
Кубок Самарской области
  Обладатель (1): 2009
Суперкубок Самарской области
  Обладатель (1): 2009

Результаты

Выступления в первенстве России

Статистика выступлений 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, О — очки

Выступления в Кубке России

Статистика выступлений

Бомбардиры Кубка России 
по состоянию на 10.08.2017
 7  Березун Василий
 3  Чуравцев Алексей
 2  Баратов Ренат, Галиакберов Руслан, Маслевский Артем, Пасечник Алексей
 1  Андреев Евгений, Блажко Андрей, Касаткин Никита, Клыпо Вячеслав, Кузнецов Иван, Лавлинский Дмитрий, Никулов Сергей, Почивалин Валерий, Самойлов Андрей, Симонов Сергей

Тренеры

Спонсоры

Фарм-клуб 
Молодёжная команда клуба в сезонах 2012/13—2019 принимала участие в любительском первенстве России (Третий дивизион, зона «Приволжье»), названия команды — «Сызрань-2003-Д», «Сызрань-2003-М-СШОР № 2», «Сызрань-2003-СКТБ-Пластик», «Сызрань-2003-СШОР-2».

С 2020 года 
В 2020 году команда «Сызрань-2003» приняла участие в первенстве и кубке МФС «Приволжье», в 2021 году — в Кубке МФС «Приволжье», а также чемпионате и кубке Самарской области. В 2022 году команда «Сызрань-2003»/«Сызрань-2003 СШОР № 2» играла в чемпионате и кубке Самарской области.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru
 Сайт болельщиков ФК «Сызрань-2003» и ХК «Пластик»
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Сызрани